Schnurre steht für:

 Schnarre, ein Krachinstrument, siehe Ratsche
 humoristische Kurzgeschichte, siehe Schwank
 Eichsfelder Schnurre, humoristische Geschichte in Eichsfelder Mundart
 Bärenburger Schnurre, deutscher Kinderfilm (1957)
 volkstümlicher Spitzname der Kreis Altenaer Eisenbahn

Schnurre ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Schnurre (1898–1990), deutscher Diplomat und Jurist
 Otto Schnurre (1894–1979), deutscher Bibliothekar, Ornithologe
Thilo Schnurre (1884–1959), deutscher Bibliothekar
 Wolfdietrich Schnurre (1920–1989), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Schnurr
 Schnurren
 Schnurrer (Begriffsklärung)
 Schnurrpfeife